1884 год в истории железнодорожного транспорта

Новый подвижной состав 
 Для экспресс-поездов Лондонской и Юго-Западной железной дороги построены паровозы LSWR 460 class.

Примечания